Arina – asteroide
Arina – frazione del comune di Lamon in provincia di Belluno
Arina – nome proprio slavo variante di Irene
Ärina – villaggio estone nel comune di Väike-Maarja